Die älteste Frau, deren Alter wissenschaftlich verifiziert wurde, ist die Französin Jeanne Calment, die im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen starb. Als älteste lebende Frau gilt die Spanierin María Branyas Morera, geboren in den Vereinigten Staaten am 4. März 1907 und heute damit  alt. Die nachfolgenden Listen entsprechen dem gegenwärtigen Forschungsstand und erheben deshalb keinen Anspruch auf abschließende Richtigkeit. Lebende Frauen sind rosa hinterlegt.

Auf dieser Seite werden nur Frauen aufgeführt, deren Lebensdaten wissenschaftlich nachgewiesen werden konnten und von einer entsprechenden Institution veröffentlicht wurden; eine bloße Erwähnung in Massenmedien ist nicht ausreichend.

Liste der 100 ältesten Frauen 
Über die Platzierung entscheidet zuerst das erreichte Alter in Jahren und Tagen, danach die Anzahl der Lebenstage und zuletzt das frühere Erreichen des Alters.

Älteste Frau 
Diese Auflistung der ältesten Frau erfasst Frauen ab der ersten Supercentenarian, die jeweils das höchste nachweislich erreichte Lebensalter hatten, bis ihre Nachfolgerin älter wurde als sie.

Die 10 ältesten lebenden Frauen 
Die folgende Tabelle listet die zehn ältesten lebenden Frauen weltweit auf.

Älteste lebende Frau 
Diese Liste führt jene Personen auf, die zeitlich aufeinanderfolgend – zwischen dem Tod der Vorgängerin und dem eigenen Tod – jeweils die älteste lebende Frau waren.

Siehe auch 
 Liste der ältesten Menschen (dort auch weitere Informationen zu den ältesten Frauen im deutschsprachigen Raum)
 Liste der ältesten Männer

Literatur 
 Heiner Maier, Jutta Gampe, Bernard Jeune, Jean-Marie Robine, James W. Vaupel (Hrsg.): Supercentenarians. (pdf), Springer-Verlag, Berlin/ Heidelberg 2010, ISBN 978-3-642-11519-6.

Weblinks 
 Ältestentabellen der Gerontology Research Group (englisch)
 Verified Supercentenarians (Stand: 1. Januar 2015) der Gerontology Research Group (englisch)
 GRG World Supercentenarian Rankings List der Gerontology Research Group (englisch)
 European Supercentenarian Organisation

Einzelnachweise 

Liste (Demografie)
Liste (Personen)
Liste (biologische Rekorde)
!Frauen
Alter